eritrosina, molecola spesso identificata con questo codice quando è intesa come additivo alimentare;
strada europea E127, itinerario tra le città di Omsk e Maikapshagai.